Adachi — região especial da Metrópole de Tóquio, no Japão
7803 Adachi
Clã Adachi

Desambiguações de topônimos